Germán Elías Berríos (1940-) professeur de psychiatrie à Cambridge.
 Gregory Berrios (1979-), joueur portoricain de volley-ball ;
 José Berríos (1994-), joueur américain de baseball ;
 Marcos Berríos (c.1984-), astronaute américain ;
 Mario Berríos (1982-), joueur de football international hondurien ;
 Rubén Berríos (1939-), homme politique portoricain ;
 Sylvain Berrios (1968-), homme politique français.
Patronyme hispanique